Ottawa se poate referi la mai multe locuri, denumiri geografice, cele mai multe dintre ele denumite după tribul Ottawa,unul din triburile native americane.

Canada 

 Ottawa, provincia , capitala Canadei 
 Ottawa (County of), district electoral istoric din Quebec 
 Râul Ottawa

Africa de Sud 

 Ottawa, KwaZulu-Natal

Statele Unite ale Americii 

 Ottawa, statul 
 Ottawa, statul 
 Ottawa, statul  
 Ottawa, statul 
 Ottawa, statul 
respectiv
 Ottawa Hills, statul 
 Ottawa Lake, statul  
 Ottawa University, Ottawa, statul

Vezi și 

 Comitatul Ottawa
 Otawa, Nagasaki, Japonia. 
 Ottawa Treaty, convenție internațională de interzicere totală a tipului de armament exploziv cunoscut sub numele de mină de uscat. 
  

Nume proprii